John Rankin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Rankin House (New York), ID-Nr. 78001856
 John Rankin House (Ohio), ID-Nr. 70000485